Pirané kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Pirané, kommun, Formosa, 
 Pirané (kommunhuvudort i Argentina), Formosa, 

Robotskapade Argentinaförgreningar